Behind the Mask (1932), een film van John Francis Dillon
Behind the Mask (1946), een film van Phil Karlson
Behind the Mask (1958), een film van Brian Desmond Hurst
Behind the Mask (1997), een film van Ngozi Onwurah
Behind the Mask (1999), een film van Tom McLoughlin
Behind the Mask (album), een muziekalbum van Fleetwood Mack uit 1990
Behind the Mask (Michael Jackson), een nummer van Michael Jackson